Solans (Montferrer i Castellbò), nucli de població del municipi de Montferrer i Castellbò, a l'Alt Urgell
 Els Solans (Mont-ral)
 Els Solans (Ulldemolins)
 Edificis:
 Solans (Coll de Nargó)
 Els Solans (Sant Bartomeu del Grau)
 Els Solans (Camprodon)
 Orografia:
 Serra dels Solans (la Torre de Cabdella), serra de la Torre de Cabdella, a la comarca del Pallars Jussà
 Serra dels Solans (Cabacés), serra de Cabacés a la comarca del Priorat